Sip (Šip), hrvatski otok u Jadranu

Naselja u BiH:
 Šip (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Šip (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad